Trail (Colúmbia Britânica)
Trail (Minnesota)

Veja também
Traill

Desambiguação